Albinger ist der Familienname von:

 Arnulf Albinger (1892–?), deutscher Architekt, Fachlehrer und Fachbuchautor 
 Josef Albinger (1911–1995), deutscher Geistlicher
 Philipp Albinger (* 1994), deutscher Musikproduzent

Siehe auch:
 Albing